De Bary kan som auktorsförkortning betyda:

 Anton de Bary
 Heinrich Anton de Bary

Robotskapade auktorsförkortningar